Трефурт — фамилия:

 Трефурт, Фёдор Логинович (Леонтьевич?) — Георгиевский кавалер; полковник; № 8427; 26 ноября 1850.
 Трефурт, Фёдор Фёдорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 2666; 15 сентября 1813.